

Patronyme

 Tony Massenburg (1967-), ancien basketteur américain ;
 William  Massenburg (1964-), producteur américain, ancien président de Motown Records.

Patronyme américain